Kantalupo ima više značenja:
 Kantalupo (Alesandrija)
 Kantalupo (Ankona)
 Kantalupo (Komo)
 Kantalupo (Đenova)
 Kantalupo (Milano)
 Kantalupo (Peruđa)